Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 206001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 sierpnia 2002 do 13 października 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

206001-206100

206101-206200

206201-206300

206301-206400

206401-206500

206501-206600

206601-206700

206701-206800

206801-206900

206901-207000

Przypisy 

Lista planetoid 206001-207000